La temporada 2005/06 va ser la 83a en la història del CE Castelló. Significà el retorn a la Segona divisió, després d'onze anys en la divisió de bonze del futbol espanyol. Tot i fer un començament horrorós, l'arribada de Pep Moré a la banqueta de Castàlia significà un revulsiu decisiu a l'hora d'obtindre la permanència.

Plantilla

Jugadors 

Els equips de la Segona divisió espanyola estan limitats a tindre en lel planter un màxim de dos jugadors sense passaport de la Unió Europea. La llista inclou només el país d'origen de cada jugador; alguns dels no europeus tenen doble nacionalitat amb algun estat de la UE: 

 Epitié té la doble nacionalitat espanyola i equatoguineana  .

Altes

Baixes

Estadístiques

Cos tècnic 
 Entrenador: Juan José Martín Delgado (fins al) i Pep Moré.
 Segon entrenador: Emili Isierte
 Preparador físic: Jorge Simó.
 Metge: Luís Tàrrega.
 Fisioterapèuta: Pablo Granell.

Partits

Pretemporada

Vegeu també 
 Segona divisió A espanyola 2005/06
 Copa del Rei de futbol 2005-06

Temporades del Club Esportiu Castelló